Первый в истории чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1971 года прошёл 27—28 февраля в Москве на зимнем стадионе «Спартак». На протяжении 2 дней были разыграны 22 комплекта медалей.

Турнир стал логическим продолжением Всесоюзных зимних соревнований в закрытом помещении, проводившихся в СССР с 1949 года в качестве главного старта зимнего сезона. Первый официальный чемпионат страны включил в себя 22 дисциплины лёгкой атлетики (12 у мужчин и 10 у женщин) и носил лично-командный характер.

Первой двукратной чемпионкой СССР в помещении стала Вера Попкова, выигравшая бег на 200 и 400 метров.

Иван Иванов с большим отрывом стал первым на дистанции 800 метров с результатом 1.48,4.

Победу в командном первенстве одержала сборная РСФСР.

Командное первенство

Медалисты

Мужчины

Женщины

См. также 
 Лёгкая атлетика на летней Спартакиаде народов СССР 1971
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 1971

Литература

Ссылки 
 

Чемпионаты СССР по лёгкой атлетике
Февраль 1971 года
Спорт в России в 1971 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
1971 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1971 году
1971 год в лёгкой атлетике